Яков Афанасьев:
 Афанасьев, Яков Иванович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев Яков Иванович (1882—1937) — епископ РПЦ, имел титул «Уфимский».
 Афанасьев, Яков Никитович (1877—1937) — белорусский советский учёный-почвовед, доктор геолого-минералогических наук.